Прва Београдска лига у сезони 1972/1973. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1972/73. следећи клубови су променили ранг:	
 Београд из Београда се као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Српску лигу група север.	
 Кнежевац из Кнежевца и Жарково из Жаркова као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
Голгетери за сезону 1972/73. годину: Радовић, Београд 32 гола, Векић, Дорћол 20 гола, Вуковић, Београд 18 гола, итд. 
	
Највећи број гледалаца у колима 16 и 19 по 8.900. 
	
Највећи број гледалаца на утакмицама по 5.000: Коло 15. Београд — Дорћол (1:0) и Коло 16. Дорћол — Београд (0:4)

Клубови и локација тимова Прве Београдске лиге

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност

Тимови недеље по колима

Листа стрелаца 	
{| class="wikitable"	
|bgcolor= #dcdbd6 |Поз.	
|bgcolor= #dcdbd6 |Име и презиме	
|bgcolor= #dcdbd6 colspan="2"|Клуб	
|bgcolor= #dcdbd6 |Број голова	
|- style="background:#c0ffc0;"	
|rowspan=1 align=center|1	
| Радовић	
|align=center|||Београд	
|align="center" |32	
|-	
|rowspan=1 align=center|2	
| Векић	
|align=center|||Дорћол	
|align="center" |20	
|-	
|rowspan=1 align=center|3	
| Вуковић	
|align=center|||Београд	
|align="center" |18	
|-	
|rowspan=1 align=center|4	
| Миловановић	
|align=center|||Кнежевац	
|rowspan=1 align=center|17	
|-	
|rowspan=1 align=center|5	
| Кажић	
|align=center|||Железничар 	
|align="center" |16	
|-	
|rowspan=4 align=center|6	
| Радосављевић	
|align=center|||Дорћол 	
|rowspan=4 align=center|12	
|-	
| Давидовић	
|align=center|||Слобода 	
|-	
| Драшковић
|align=center||| Трудбеник	
|-	
| Мајски
|align=center|||ИМТ 	
|-	
|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !! !! !! !!!! 	
|- 	
!1|| style="text-align: left" | Дорћол 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|5:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|5:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0  ||style="background: #FFE4E1;"|0:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|2:5 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 	
|- !  style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" | Телеоптик 	
| style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |2:2  || style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2  || style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |5:0  ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" | БСК 	
|style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1   ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |5:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" | Синђелић 	
|style="background: #C0FFC0;" |7:2  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0  	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" | Слобода 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |5:1  ||style="background: #C0FFC0;" |6:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" | ИМТ 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:5  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0  	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" | Кнежевац	
|style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #FFFACD;" |3:3  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;"|0:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2   ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1   ||style="background: #FFE4E1;" |2:4  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|2:4 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" | ТЕК, Велики Црљени 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2   ||style="background: #C0FFC0;" |3:2  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1   ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |7:0   ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" | Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |7:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0  ||style="background: #C0FFC0;" |8:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |3:4  ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" | Полет, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0   ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" | Јединство, Сурчин 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" | Хајдук 	
| style="background: #FFFACD;" |2:2 || style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  || style="background: #FFE4E1;" |0:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" | Палилулац 	
| style="background: #FFE4E1;" |0:4  || style="background: #C0FFC0;" |3:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3  ||style="background: #C0FFC0;" |3:2  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  || style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" | Железничар   	
| style="background: #C0FFC0;" |5:3  || style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!15|| style="text-align: left" | Трудбеник	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0  || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:0  
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!16|| style="text-align: left" |  Жарково 	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0  || style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;"|0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX 	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Табела

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1972.
Фудбал у 1973.